Ел Паисанито има више значења:

 Ел Паисанито (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Паисанито (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику